__БЕЗКН__

Canoidea (Каноидеа) је кладус псоликих звијери. Овај кладус сисара обухвата инфраредове Arctoidea и Cynoidea. Чланови овог кладуса сисара се формално називају каноидима.

Етимологија назива 
Назив овог кладуса води поријекло од:
 латинске ријечи канис (лат. -{canis}-), која значи пас,
 и таксономског наставка -oidea.

Систематика

Класификација 
[† - ознака за изумрли таксон]

Класификација кладуса Canoidea:
 Кладус: Canoidea
 Ифраред: Cynoidea
 Породица: Canidae (пси)
 Ифраред: Arctoidea
 Род: †Amphicticeps
 Парворед: Ursida
 Род: †Adracon
 Натпородица: Ursoidea
 Породица: Ursidae (медведи)
 Натпородица: Musteloidea
 Род: †Plesiogale
 Породица: Ailuridae
 Породица: Mephitidae (амерички творови)
 Породица: Mustelidae (куне)
 Породица: Procyonidae (ракуни)
 Incertae sedis:
 Род: †Peignictis
 Кладус: Pinnipedimorpha (перајолики сисари)
 Род: †Kolponomos
 Род: †Pinnarctidion
 Породица: †Enaliarctidae <−−−[парафилетска породица] Род: †Enaliarctos <−−−[парафилетски род]
 †Enaliarctos barnesi
 †Enaliarctos emlongi
 †Enaliarctos mealsi
 †Enaliarctos mitchelli
 †Enaliarctos tedfordi
 Породица: †Semantoridae
 Кладус: Pinnipediformes
 Род: †Pacificotaria
 Род: †Pteronarctos
 Кладус: Pinnipedia (перајари)
 Натпородица: Otarioidea
 Породица: Odobenidae (моржеви)
 Кладус: Pan-Otariidae
 Род: †Eotaria
 Породица: Otariidae (ушате фоке)
 Натпородица: Phocoidea
 Породица: Phocidae (праве фоке)
 Породица: †Desmatophocidae

Филогенија 
Доље приказани кладограми представљају филогенетске везе кладуса Canoidea.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Псолике звери

Референце

Спољашње везе